Příjmení Kaddáfí nosí více významných osobností:

 Chámis Kaddáfí (1983–2011) – nejmladší syn libyjského diktátora Muammara Kaddáfího
 Muammar Kaddáfí (1942–2011) – vládce Libye v letech 1969–2011
 Sajf al-Islám Kaddáfí (* 1972) – syn libyjského diktátora Muammara Kaddáfího